Кало́жицы — топоним в России:

 Каложицы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области. 
 Каложицы — посёлок в Волосовском районе Ленинградской области.